1984 – 1984 rok naszej ery
 Rok 1984 – futurystyczna antyutopia George’a Orwella z 1949 r. - źródło większości późniejszych inspiracji noszących w tytule "1984"
1984 (brytyjski zespół muzyczny) - licealny zespół Briana Maya i Tima Satffella
 1984 – album muzyczny zespołu Republika
 1984 – album muzyczny zespołu Siekiera
 1984 – album muzyczny zespołu Van Halen
 1984 – album muzyczny Pawła Domagały
 1984 (For the Love of Big Brother) – album muzyczny duetu Eurythmics
 1984 – grupa muzyczna
 1984 – reklama telewizyjna
 1984 – film z 1956 roku
 1984 – film z 1984 roku

Zobacz też 
 Czy Związek Radziecki przetrwa do 1984 roku? – wydany w drugim obiegu esej Andrieja Amalrika z 1969 r.